Lichtenstein se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Martin Lichtenstein
 Anton August Heinrich Lichtenstein